Critical Care steht für:

 Critical Care (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift
 Critical Care, Originaltitel von Sterben und erben, US-amerikanischer Film von Sidney Lumet (1997)